Aminata Diallo, femme politique guinéenne ;
 Aminata Diallo Glez (née en 1972),  cinéaste, actrice et productrice burkinabé ;
 Aminata Diallo (née en 1995), footballeuse française.